A qualificatória feminina da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 aconteceu na Arena Olímpica do Rio, no Rio de Janeiro, em 7 de agosto. Os resultados determinaram as classificadas para as finais das oito melhores equipes, as 24 melhores ginastas na final individual geral e as oito ginastas classificadas para as finais por aparelhos (salto, solo, barras assimétricas e trave). 

A competição foi dividida em cinco subdivisões, disputadas às 9:45, 11:30, 14:30, 17:30 e 20h no horário local.

Ordem de partida

Subdivisão 1

Grupo misto 1

Grupo misto 7

Subdivisão 2

Grupo misto 5

Grupo misto 6

Subdivisão 3

Grupo misto 8

|}

Subdivisão 4

Grupo misto 2

Grupo misto 4

Subdivisão 5

Grupo misto 3

|}

Resultados
 Qualificada para a final indicada.

1Para a classificação no individual geral é considerado apenas a nota do primeiro salto e para a classificação às finais do aparelho é considerado a média de dois saltos.

Qualificatória feminina